Die ukrainische Snooker-Meisterschaft 2016 war ein Snookerturnier, das vom 6. bis 9. Mai 2016 im BK Lider in der ukrainischen Hauptstadt Kiew stattfand.

Ukrainischer Meister wurde zum siebten Mal Serhij Issajenko, der im Finale Andrij Senyk mit 4:0 besiegte. Der Rekordmeister blieb nach 2006 und 2009 zum dritten Mal über das gesamte Turnier hinweg ohne Frameverlust. Den dritten Platz belegten Marjan Polydowytsch und Titelverteidiger Serhij Petrasch, der im Halbfinale gegen seinen Finalgegner aus dem Vorjahr, Andrij Senyk, ausschied. Marija Issajenko, die einzige Teilnehmerin, schied mit einem Sieg in der Vorrunde aus.

Modus 
Die 61 Teilnehmer wurden in 14 Gruppen eingeteilt, in denen sie im Rundenmodus gegeneinander antraten. Die zwei Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, in der das Turnier im K.-o.-System fortgesetzt wurde. Während in den beiden Jahren zuvor nur Spieler mit ukrainischer Staatsangehörigkeit zugelassen waren, nahmen nun wieder insgesamt zehn Spieler aus Lettland und Moldau teil:
  Jānis Bindže
  Pēteris Strazdiņš
  Pavel Bachu
  Andrei Ciobanu
  Konstantin Ermilin
  Nikolay Galazhu
  Ilya Kislyakov
  Serghei Lagodzinsky
  Igor Olar
  Alexander Sturza

Vorrunde

Gruppe 1 

|}

Gruppe 2 

|}

Gruppe 3 

|}

Gruppe 4 

|}

Gruppe 5 

|}

Gruppe 6 

|}

Gruppe 7 

|}

Gruppe 8 

|}

Gruppe 9 

|}

Gruppe 10 

|}

Gruppe 11 

|}

Gruppe 12 

|}

Gruppe 13 

|}

Gruppe 14 

|}

Finalrunde

Finale

Einzelnachweise 

2016
Snookerveranstaltung 2016
Billardturnier in Kiew